David Pook – calciatore inglese
 Jocelyn Pook – compositrice inglese
 Michael Pook – calciatore inglese
 Samuel M. Pook – ingegnere navale statunitense